Pontonesi – abitanti di Ponton
Pontonesi – abitanti di Pontone (Scala)